Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în statul Wisconsin.

Oameni
 
Wisconsin